Фыры дзуар и Налы дзуар ( «святой баран» или «святой самец») — в осетинской мифологии являются покровителями жителей сел Фаснал и Даргавс, Осетия. Эти божества представлены в осетинской мифологии в образе барана. Жители села Фаснал называли это божество как Фыры дзуар, а селения Даргавс — как Налы дзуар.

Мифология 
Фыры дзуар почитался жителями селения Фаснал Дигорского ущелья в облике барана. К нему обращались молодые женщины и девушки с просьбой о даровании им детей, а также женщины, рожавшие одних девочек и просившие мальчиков. Фыры дзуар имел своё отдельное святилище, на котором приносили жертву в виде трёх пирогов и пива.

Исследователи сближают образ Фыры дзуара с другим божеством — «Налы дзуар» («Мужское святилище»), который почитался в селении Даргавс Даргавского ущелья..

Примечания

Источник 
 А. Б. Дзадзиев и др. Этнография и мифология осетин, Владикавказ, 1994 г., ISBN 5-7534-0537-1

Осетинская мифология
Мифология Кавказа